Bad Company (englisch „schlechte Gesellschaft“) steht für:

 Bad Company, britische Rockband
 Bad Company UK, britische Drum-and-Bass-Band
 Bad Company (1995), US-amerikanischer Spielfilm
 Bad Company – Die Welt ist in guten Händen, US-amerikanischer Spielfilm (2002)
 ein Computerspiel, siehe Battlefield: Bad Company